Râul Zănoaga se poate referi la:

 Zănoaga - afluent al Râului Galben
 Zănoaga - afluent al râului Sadu